E29 può riferirsi a:

Codici 
E29, codice ECO di alcune linee della variante Sämish della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E29, da Colonia alla Strada europea E25 presso Strasburgo

Altro 
HMS E29, sommergibile della classe E della Royal Navy